|-
| 8401 Assirelli || 1994 DA || 16 februarie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 8402 ||  || 11 aprilie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8403 Minorushimizu || 1994 JG || 6 mai 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8404 - || 1995 AN || 1 ianuarie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 8405 Asbolus || 1995 GO || 5 aprilie 1995 || Spacewatch || Spacewatch
|-
| 8406 Iwaokusano || 1995 HJ || 20 aprilie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 8407 Houlahan || 1995 ON || 25 iulie 1995 ||  || 
|-
| 8408 Strom ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8409 Valentaugustus ||  || 28 noiembrie 1995 || Socorro || 
|-
| 8410 Hiroakiohno ||  || 24 august 1996 || Kushiro || , 
|-
| 8411 Celso || 1996 TO || 3 octombrie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 8412 ||  || 7 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 8413 Kawakami ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 8414 Atsuko ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 8415 || 1996 UT || 16 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 8416 Okada ||  || 3 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 8417 Lancetaylor ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 8418 Mogamigawa ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 8419 Terumikazumi ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 8420 Angrogna || 1996 WQ || 17 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 8421 Montanari ||  || 2 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 8422 Mohorovičıć ||  || 5 decembrie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 8423 Macao ||  || 11 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 8424 Toshitsumita || 1997 CP || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8425 Zirankexuejijin ||  || 14 februarie 1997 ||  || 
|-
| 8426 || 1997 ST || 16 septembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8427 ||  || 6 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 8428 Okiko ||  || 3 noiembrie 1997 ||  || T. Seki
|-
| 8429 ||  || 23 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 8430 Florey ||  || 25 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 8431 Haseda ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8432 Tamakasuga ||  || 27 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 8433 Brachyrhynchus || 2561 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8434 Columbianus || 6571 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8435 Anser || 6643 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8436 Leucopsis || 2259 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8437 Bernicla || 3057 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8438 Marila || 4825 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8439 Albellus || 2034 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8440 Wigeon || 1017 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8441 Lapponica || 4008 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8442 Ostralegus || 4237 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8443 Svecica || 4343 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8444 Popovich ||  || 8 octombrie 1969 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 8445 Novotroitskoe ||  || 31 august 1973 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 8446 Tazieff ||  || 28 septembrie 1973 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8447 Cornejo || 1974 OE || 16 iulie 1974 ||  || 
|-
| 8448 Belyakina ||  || 26 octombrie 1976 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 8449 Maslovets ||  || 13 martie 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8450 Egorov ||  || 19 august 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8451 Gaidai ||  || 11 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8452 Clay || 1978 WB || 27 noiembrie 1978 ||  || 
|-
| 8453 || 1981 EQ || 1 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 8454 ||  || 5 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| 8455 ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8456 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8457 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8458 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8459 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8460 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8461 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8462 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8463 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8464 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8465 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8466 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8467 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8468 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8469 || 1981 TZ || 5 octombrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 8470 Dudinskaya ||  || 17 septembrie 1982 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8471 Obrant ||  || 5 septembrie 1983 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 8472 Tarroni || 1983 TC || 12 octombrie 1983 ||  || 
|-
| 8473 ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8474 Rettig ||  || 15 aprilie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8475 Vsevoivanov ||  || 13 august 1985 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8476 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8477 Andrejkiselev ||  || 6 septembrie 1986 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 8478 ||  || 23 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8479 ||  || 29 aprilie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8480 ||  || 13 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8481 - || 1988 LH || 14 iunie 1988 ||  || , 
|-
| 8482 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 8483 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 8484 - ||  || 10 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 8485 Satoru || 1989 FL || 29 martie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 8486 || 1989 QV || 26 august 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8487 - || 1989 SQ || 29 septembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 8488 d'Argens ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8489 Boulder ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8490 - ||  || 4 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 8491 Joelle-gilles ||  || 28 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 8492 Kikuoka || 1990 BZ || 21 ianuarie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 8493 Yachibozu ||  || 30 ianuarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 8494 Edpatvega ||  || 25 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8495 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8496 Jandlsmith ||  || 16 august 1990 ||  || 
|-
| 8497 ||  || 13 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8498 Ufa ||  || 15 septembrie 1990 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 8499 ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8500 Hori || 1990 TU || 10 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-